Segunda División B 2017 (Uruguay)
 Segunda División B 2016/17 (Spanje)